L'expression  peut désigner

à Paris 
 le jardin de l'Observatoire de Paris, dans le 
 le jardin Marco-Polo, dans le

à Toulouse 
 le jardin de l'Observatoire de Toulouse, à Jolimont